Тімеа Бабош і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі. 
Ксенія Нолл і Александра Крунич виграли титул, у фіналі перемігши пару Татьяна Марія і Ралука Олару з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари 
Перша сіяна пара виходить без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд
2016, парний розряд
2016 у марокканському спорті